Баран Володимир

 Баран Володимир Данилович (* 1927 † 2019) — український історик, археолог
 Баран Володимир Степанович (* 1914 — † 1941) — член Пласту
Сторінки зі списками однофамільців-тезок